De Grand Prix-wegrace van Valencia 2001 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 23 september 2001 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Valencia